Have a Bad Day est le titre d'un album des Residents.

Titres 
 Bad Day on the Midway
 Dagmar, the Dog Woman
 I Ain't Seen No Rats
 Tears of the Taxman
 God's Teardrops
 The Seven Tattoos
 The Marvels of Mayhem
 Lottie the Human Log
 Ugly Liberation
 Daddy's Poems
 The Red Head of Death
 Timmy

Notes 

Album des Residents